Сенькино-Секерино — деревня в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Михайлово-Ярцевское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 22 человека (9 мужчин и 13 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживал 31 человек.

Расположение 
Деревня Сенькино-Секерино расположена примерно в 26 км к западу от центра города Подольска. На востоке граничит с посёлком Секерино. Восточнее деревни походит Московское малое кольцо. Рядом протекает река Пахра.

Территории, улицы и микрорайоны (по КЛАДР РФ) 
Территории и микрорайоны перечисленные ниже, на самом деле географически могут и не находиться внутри самой деревни, а бывают разбросаны вокруг неё, на площади в несколько квадратных километров, в границах поселения Михайлово-Ярцевского. Тем не менее, по КЛАДР все они классифицируются, как улицы деревни Сенькино-Секерино, а в названии содержат слово Территория или Микрорайон. Так как эти территории возникали и благоустраивались под началом инициативных групп (правлений СНТ, правлений ДСК, дирекций КП и т.п.), то исторически сложилось, что в границах каждой из этих территорий обычно присутствует Территориальное общественное самоуправление:
 Медовая Улица
 Михайловское Садовое неком-е товарищество
 Секерино-2 Улица
 Секерино-3 Улица
 Сенькино-1 Улица
 Сенькино-2 Улица
 Сенькино-3 Улица
 Сенькино-4 Улица
 СНТ Михайловское Территория
 СНТ Полянка Территория
 СНТ Шереметьево Территория
 Шереметьево Садовое неком-е товарищество

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа